Skander Souayah (20 de novembro de 1972) é um ex-futebolista profissional tunisiano, meia, disputou a Copa do Mundo de 1998.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Tunísia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998